Нини — фамилия. Известные носители: 
 Нини, Алессандро (1805—1880) — итальянский композитор.
 Нини, Ахиноам (род. 1969) — израильская певица.